Kirowka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Kirowka (Krynytschky), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky
 Kirowka (Pokrowske), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske
 Kirowka (Mala Wyska), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Mala Wyska
 Kirowka (Nowa Odessa), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowa Odessa
 Kirowka (Nossiwka), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nossiwka
 Kirowka (Kalyniwka), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kalyniwka

 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih, siehe Danyliwka (Krywyj Rih)